L’Impartial steht für: 

 L’Impartial (Kanada), eine kanadische Zeitung
 L’Impartial (Schweiz), eine Schweizer Zeitung